Территория Королевства Швеция разделена на 21 лен (; традиционно — губерния) — административно-территориальные единицы высшего уровня.

Лены, в свою очередь, разделены на 290 городов и коммун.

Король Швеции представлен в каждом из ленов . Представительный орган лена — избираемое населением собрание региональных поверенных  (до 2019 года — собрание ландстинговых поверенных , до 1991 года - ландстинги (landsting)), исполнительный орган — , (:sv:regionstyrelse) (:sv:landstingsråd), состоящим из регионродов (:sv:regionråd), избираемое собранием региональных поверенных.

Список ленов 

Данные приведены на 30 июня 2015 года.

Каждый лен в свою очередь состоит из муниципалитетов или коммун (), которых в настоящее время насчитывается 290.

История 
Разделение страны на лены было введено в 1634 по инициативе графа Акселя Оксеншерна с целью модернизации системы управления. Деление на лены заменило собой разделение на провинции. В результате поражения в войне против России 1808—1809 и по условиям заключённого в 1809 Фридрихсгамского мирного соглашения Швеция была вынуждена передать России свои восточные территории — нынешнюю Финляндию и Аландские острова. Вместе с этим претерпело сильные изменения разделение страны на лены, но сама модель сохранилась до сих пор. В Финляндии первоначальная система ленов сохранилась до 1997, когда была проведена реформа, уменьшившая их число.

Реорганизованные и прекратившее существование лены 
 Гётеборг-Бохус — включён в состав Вестра-Гёталанд,
 Скараборг — включён в состав Вестра-Гёталанд,
 Эльвсборг — включён в состав Вестра-Гёталанд,
 Мальмёхус — включён в состав Сконе,
 Кристианстад — включён в состав Сконе,
 Коппарберг — переименован в Даларна,
 Нючёпинг — переименован в Сёдерманланд,
 Хернёсанд — включён в состав Вестерноррланд,
 Худиксвалль — включён в состав Вестерноррланд,
 Эланд — объединён с леном Кальмар,
 Норрланд — разделён на лены Вестерботтен и Вестерноррланд.

Устаревшее деление 
Существовавшее ранее разделение Швеции на провинции (), а также более общее разделение на регионы (), ныне утратили политическое значение, но сохранили немалую культурную и историческую значимость. Кроме того, названия регионов Гёталанд, Свеаланд и Норрланд часто используются в географическом контексте.

См. также 
 Административное деление Швеции
 Регионы Швеции
 Провинции Швеции
 Коммуны Швеции

Примечания

Ссылки 
 Правления ленов ().

 
Списки:География Швеции